Aglais basimilberti är en fjärilsart som beskrevs av Reuss Aglais. Aglais basimilberti ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
basimilberti